In Zaltbommel zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Oude watertoren (Zaltbommel) gebouwd in 1905
 Nieuwe watertoren (Zaltbommel) gebouwd in 1964